Orcel è un cognome italiano di origine francese e catalano.

Personaggi
Bernard Orcel (1945-), ex sciatore alpino francese;
Giovanni Orcel (1887-1920), sindacalista italiano, ucciso da Cosa Nostra.